Cerbalus – genere di ragni della famiglia Sparassidae
Cerbalus – fiume dell'antica Daunia, corrispondente con ogni probabilità all'attuale Cervaro